DBM kan syfta på:

 dbm – en databasstruktur från AT&T skriven av Ken Thompson
 dBm – en elektrisk signalstyrka, se decibel